Esclerosi (medicina), enduriment malaltís dels teixits o òrgans a causa de la hiperplàsia del teixit conjuntiu que entra en la seva estructura
 Esclerosi múltiple
 Esclerosi lateral amiotròfica, malaltia neurològica
 Ateroesclerosi, enduriment de les artèries
 Otosclerosi, malaltia genètica que afecta l'oïda
 Esclerodèrmia
 Esclerosi tuberosa
 En zoologia, un procés que endurix l'exoesquelet animal afegint proteïnes com la resilina i de vegades sals minerals com el carbonat de calci.
 En botànica i fitopatologia, procés que endureix el teixit vegetal afegint fibres i esclereides resultant en l'esclerènquima. Pot ser un procés fitopatològic 
 Euroesclerosi